Петухо́во () — місто, центр Петуховського округу Курганської області, Росія.

Населення — 11292 особи (2010, 12661 у 2002).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Петуховського округу
Міста Курганської області
Окружні центри Курганської області
Населені пункти, засновані 1779